Judiska rådet kan syfta på
 Sanhedrin – det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ under grekisk-romersk tid.
 Judenrat – de råd och myndigheter som administrerade de judiska gettona eller representerade den judiska befolkningen i de nazityska territorierna under åren 1938–1945.